Rio Manuel Alves (Goiás), voir : :pt:Rio Manuel Alves
 Rio Manuel Alves (Santa Catarina)